Си (Xi) — пять китайских фамилий (кланов).

 奚 (Xī) — одно из племён сюнну. Местность в провинции Шаньдун. Раб, рабыня.
 席 (Xí) — циновка, мат, место.
 郗 (Xī) — город Чи в нынешней провинции Хэнань в эпоху Чуньцю.
 郤 (Xì) — город в царстве Цзинь в эпоху Чуньцю. Трещина, щель. Вьетнамский — Khích.
 習 / 习 (Xí) — упражняться, привычка. Вьетнамский — Tập.

Известные носители 
 Си Айхуа (кит. трад. 奚愛華, упр. 奚爱华, пиньинь Xī ÀiHuá; род. 1982) — китайская гребчиха.
 Си Ця (кит. трад. 熙洽, упр. 熙洽, пиньинь Xī Qià; 1883—1950) — генерал, командовавший армией Китайской республики провинции Гирин, который вложил свой вклад в образование Маньчжоу-го, министр финансов Маньчжурии 1932—1934, министр внутренних дел Маньчжурии 1934—1945, военнопленный советской армии 1946-1950, затем экстрадирован в КНР в Фушуньской тюрьме для военных преступников где и был казнён.
 Си Цзиньпин (кит. трад. 習近平, упр. 习近平, пиньинь Xí Jìnpíng; род. 1953) — китайский политический деятель, Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР с 2013 года.
 Си Чжунсюнь (; 1913—2002) — китайский революционный и политический деятель, коммунист, представитель первого поколения руководителей коммунистического Китая. Отец Председателя КНР Си Цзиньпина.

См. также 
 Сто фамилий